Mariadal (Berg en Dal), tegenwoordig Mariaconvent geheten, een klooster in de Nederlandse provincie Gelderland
Mariadal (Lidlum), een voormalig klooster in Klooster-Lidlum in de Nederlandse provincie Friesland
Mariadal (Roosendaal), een klooster in Roosendaal in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Mariadal (Venlo), een voormalig klooster in Venlo in de Nederlandse provincie Limburg